François Lalande peut désigner :

 François Lalande (1930-2020), acteur français ;
 François Lalande (1820-1894), homme politique français ;